I pinguini di Madagascar – serie televisiva a cartoni animati
I pinguini di Madagascar – film d'animazione del 2014
I pinguini di Madagascar – videogioco del 2010